Улица Мака́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Макарова — улица в Звенигороде.
 Улица Макарова — улица в Ишимбае.
 Улица Макарова — улица в Тольятти.
 Улица Макарова — улица в Томске.

Украина 
 Улица Макарова — улица в Кропивницком.
 Улица Макарова — улица в Одессе.

См. также 
 Макаровская улица (Кронштадт)
 Набережная Макарова
 Улица Адмирала Макарова